Halowe rekordy Europy w lekkoatletyce – najlepsze wyniki w historii halowych startów lekkoatletów z Europy. Obecnie do Polaków należy jeden halowy rekord Europy – męskiej sztafety 4 × 400 metrów, który został uzyskany w Birmingham podczas halowych mistrzostw świata w roku 2018.

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rekordy lekkoatletyczne